Geografia:
Kabul, ciutat capital de l'Afganistan
Riu Kabul
Vall de Kabul
Regió de Kabul, regió natural
Districte de Kabul, un dels districtes de la província format per la ciutat i rodalia. Té uns dos milions d'habitants.
Província de Kabul, província afganesa.
Kabul, consell local d'Israel, al districte nord, a 14 km d'Acre.